Bungo (regentschap), een regentschap in de provincie Jambi op Sumatra, Indonesië
Bungo (Delima), een plaats in de Indonesische provincie Atjeh
Bungo (Wedung), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
Bungo (provincie), een voormalige provincie van Japan